Георги Янакиев може да се отнася за:
 Георги Янакиев (1857-?), революционер
 Георги Янакиев (1941-2014), мотоциклетист
 Георги Янакиев (1941-2018), художник
 Георги Янакиев (р. 1970), музикант
 Георги Янакиев (р. 1981), автомобилист